Williamsport kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
 Williamsport (Indiana)
 Williamsport (Maryland)
 Williamsport (Ohio)
 South Williamsport (Pennsylvania)
 Williamsport (Pennsylvania)